Elise Mertens e Demi Schuurs erano le detentrici del titolo, ma hanno scelto di non partecipare insieme. Mertens ha fatto coppia con Aryna Sabalenka, mentre Schuurs ha fatto coppia con Anna-Lena Grönefeld. Schuurs e Grönefeld sono state sconfitte in semifinale da Mertens e Sabalenka.

In finale Duan Yingying e Veronika Kudermetova hanno sconfitto Elise Mertens e Aryna Sabalenka con il punteggio di 7-63, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (secondo turno)
  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (finale)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (secondo turno)
  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs (semifinale)

 Samantha Stosur /  Zhang Shuai (secondo turno)
 Chan Hao-ching /  Latisha Chan (quarti di finale)
 Nicole Melichar /  Květa Peschke (quarti di finale)
 Duan Yingying /  Veronika Kudermetova (campionesse)

Wildcard 

  Kiki Bertens /  Lesley Kerkhove (primo turno)
  Caroline Garcia /  Bethanie Mattek-Sands (quarti di finale)

 Tang Qianhui /  Wang Xinyu (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Wuhan Open 2019